Pallifera hemphilli är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1885.  Pallifera hemphilli ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hemphilli